Xenostroma är ett släkte av svampar. Xenostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenostroma